Суб-Четате () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Зетя.
 Суб-Четате () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Валкеу-де-Жос.